ADL:
 Антидиффамационная лига — американская правозащитная организация.
 Линия роста/падения (ADL от ) — технический индикатор.
 Продвинутое распределённое обучение — инициативная группа по стандартизации обучения.
 Argument-depend lookup — поиск зависящий от аргумента, известный также как поиск Кёнига.